U210  ou U-210 est un sigle qui peut faire référence à :
 INBUS U210, un autobus italien ;
 , différents sous-marins allemands.